Colt 45 oder Colt .45 steht für:

 Colt 45, anderer Name des Colt Single Action Army, Revolver des Unternehmens Colt
 Colt 45 (2014), französisch-belgischer Film von Fabrice Du Welz 
 Colt 45, Alternativtitel von Stadt ohne Sheriff, US-amerikanischer Film von Edward Ludwig (1963) 
 Colt .45, Originaltitel von Das Geheimnis der schwarzen Bande, US-amerikanischer Film von Edwin L. Marin (1950) 
 Colt .45 (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1957–1960) 
 Colt 45 (Band), britische Band 
 Darmstadt Colt 45, Baseballverein aus Darmstadt

Siehe auch:
 .45 Colt, Revolverpatrone